Ел Таро има више значења:

 Ел Таро (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Таро (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Таро (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Таро (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику